Hartmannsbach steht für:

 Hartmannsbach (Bad Gottleuba-Berggießhübel), Dorf und ehemalige Gemeinde in der Gemeinde Bad Gottleuba-Berggießhübel, Sachsen
 Hartmannsbach (Schwarzenberger Gegenbach), linker Zufluss des Schwarzenberger Gegenbachs in Schwarzenberg am Böhmerwald, Oberösterreich